Een verkeersweg:
 N878 (België)
 N878a (België)
 N878 (Nederland), zie Provinciale weg 878

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing